Alexia – cantautrice italiana
 Alexia – album della cantante omonima
 Alexia – personaggio della serie Pokémon
 Alexia – variante del nome proprio di persona Alessia
 Alexia – personaggio interpretato da Alessandra Faiella nel Pippo Chennedy Show
 Alexia – perdita della capacità di comprendere la scrittura

Vedi anche
Alexa